Оскар Акоста:
 Акоста, Оскар (1934—1974) — американский адвокат, писатель и активист.
 Акоста, Оскар (1933—2014) — гондурасский писатель, поэт, литературный критик, политик и дипломат.